

Patronyme
Classement pas ordre alphabétique des prénoms :
Alex Waltz (1965-), acteur et auteur dramatique français ;
Christoph Waltz (1956-), acteur autrichien ;
Gustavus Waltz (fl.1732-1759), chanteur d'opéra allemand ;
Hanna Gronkiewicz-Waltz (1952-), femme politique polonaise ;
Jeanne Waltz (1962-), cinéaste et scénariste suisse ;
Jean-Jacques Waltz dit Hansi (1873-1951), illustrateur français ;
Kenneth Waltz (1924-2013), politologue américain ;
Lisa Waltz (1961-), actrice américaine ;
Lisa Davis Waltz (1936-), actrice américaine ;
Michael Waltz (1974-), homme politique américain ;
Pierre Waltz (1878-1945), helléniste, traducteur, éditeur scientifique ;
Sasha Waltz (1963-), chorégraphe et danseuse allemande.

Pseudonyme
Alexis Vésigot-Wahl (1965-), dit Alex Waltz, acteur et auteur dramatique français.

Toponyme
Waltz Key est une île de l'archipel américain des Keys, situé dans l'océan Atlantique au sud de la Floride.
Waltz, secteur non constitué en municipalité dans le Michigan.

Télévision 
 Waltz, série télévisée néerlandaise diffusée en 2006

Bande dessinée
Waltz est un manga en six tomes de Megumi Osuga et Kōtarō Isaka.

Science 
 En résonance magnétique nucléaire, l'acronyme WALTZ désigne un programme de découplage.

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de toponyme